Géronsart (Couvin), gehucht in de Belgische gemeente Couvin.
 Géronsart (Jambes), gehucht in de Belgische gemeente Jambes.